Сумера, Лепо — эстонский композитор.
 Сумера — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.